Чемпионат Литвы по шашечной композиции — официальное соревнование, проводящееся в Литовской республике с 1981 года Федерацией шашек Литвы. Непосредственное руководство проведением соревнований занимается Союз любителей шашечной композиции Литвы (до 2001 года — Комиссия по шашечной композиции).

По результатам соревнований выполняются национальные звания: гроссмейстер Литвы по шашечной композиции (Nacionalinis didmeistris), мастер спорта (Nacionalinis meistras), кандидат в мастера спорта (Kandidatas į meistrus).

Соревнования проводятся по русским и международным шашкам в разделах: проблемы, миниатюры, дамочные проблемы, этюды, задачи

Историческая таблица участников чемпионатов (первенств) Литвы по составлению шашечных композиций 1981—2019 годов

Статистика 
Чемпионами Литвы по решению шашечных композиций становились:

 V.Studencov – 28 раз
 B.Morkus – 2
 A.Bučinskas – 1
 A.Butkevičius – 1
 J.Kraujelis – 1
 R.Mackevičius – 1  
 G.Magelinskas – 1
 R.Matulevičius – 1
 S.Smaidrys – 1

Чемпионами Литвы по составлению шашечных композиций на 2019 год в разных разделах становились:

  V.Bieliauskas – 20 раз
  B.Morkus – 14
  R.Mackevičius – 9
  V.Masiulis – 9
  J.Šiožinys – 8
  A.Kačiuška – 7
  G.Šilo – 6
  J.Leišys – 5
  V.Sabonis – 5
  V.Studencov – 5
  Ant.Almonaitis – 4
  A.Mazetis – 4
  S.Žilevičius – 4
  G.Antanaitis – 2
  A.Buičenka – 2
  T.Morkus – 2
  G.Strazdas – 1

Литература 
Актуальные и исторические материалы соревнований публикуются в ж."Šaškių kaleidoskopas" (главный редактор — Альгимантас Качюшка).

Ссылки 
http://www.lskms.puslapiai.lt/Lietuvos_cempionatai.htm